Tscherskigebirge werden zwei Gebirge im asiatischen Teil Russlands genannt:
* Tscherskigebirge (Nordostsibirien), ein Hochgebirge in Nordostsibirien
 Tscherskigebirge (Transbaikalien), ein Mittelgebirge in Transbaikalien